Mulinum hallei är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Skottsberg. Mulinum hallei ingår i släktet Mulinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
hallei